Eruh (district), een Turks district in de provincie Siirt
Eruh (stad), de centrale plaats in het Turkse district Eruh